Lijst van spelers van Ajax (mannen)
 Lijst van spelers van Jong Ajax
 Lijst van spelers van Ajax (vrouwen)